Іванов Андрій Анатолійович (1965) — український і російський підприємець.
 Іванов Андрій Васильович (1888—1927) — радянський партійний і державний діяч, Народний секретар внутрішніх справ УНР (1918), голова Київського, Харківського, Одеського губвиконкомів.
 Іванов Андрій Вікторович (1958) — радянський дитячий письменник, журналіст.
 
 Іванов Андрій Генадійович (1991) — російський футболіст.
 Іванов Андрій Євгенович (1967-2009) — радянський, російський, футболіст, гравець збірних СРСР, СНД і Росії.
 Іванов Андрій Іванович (1775-1848) — російський художник, представник класицизму.
 Іванов Андрій Олександрович (1981) — російський хокеїст.